Diosdado ist ein männlicher Vorname. Folgende Personen tragen den Namen:

 Diosdado Cabello (* 1963), venezolanischer Politiker
 Diosdado Macapagal (1910–1997), philippinischer Präsident von 1961 bis 1965
 Diosdado Simón (1954–2002), spanischer Botaniker

Diosdado ist der Familienname folgender Personen:
 Ana Diosdado (1938–2015), spanisch-argentinische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Natalio Diosdado (* 1959), spanischer Fußballspieler